Nakanishi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Akinori Nakanishi
 Minoru Nakanishi